TÜV (avec un tréma sur la lettre "U", parfois écrit "TUEV" est un sigle :
 Technischer Überwachungsverein qui est un organisme de contrôle et de normalisation allemand

TUV est un code qui signifie :
 Tuvalu,
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques,
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-3,
TUV est une abréviation qui signifie:

 Voix unioniste traditionnelle, un parti politique nord-irlandais.

Voir aussi 
 Tuv (Nordland) 

Code